Charmont puede referirse a: 

 Charmont, comuna francesa situada en Marne.
 Charmont, comuna francesa situada en Valle del Oise.